Asopos ist:

Name mehrerer griechischer Flüsse:
 in Korinthia, siehe Asopos (Korinthia)
 in Böotien, siehe Asopos (Böotien)
 in Fthiotida, siehe Karvunaria
 auf der Insel Paros, siehe Asopos (Paros)

 ein griechischer Flussgott als Personifikation bald des einen, bald des anderen Flusses, siehe Asopos (Gott)
 eine griechische Gemeinde im Regionalbezirk Lakonien, siehe Asopos (Lakonien)